Ѓандрош Та́ра, немецкий вариант — Андреас Тар, латинский вариант — Андреас Тареус (, ; ; 1560 года, Мужаков, Лужица — 1640 год, Сербски-Букойц, Лужица) — лютеранский священнослужитель, лужицкий писатель, автор ранних текстов на нижнелужицком языке.

В 1588 году получил богословское образование в городе Франкфурт-на-Одере. С 1599 по 1613 год — настоятель лютеранского прихода в серболужицкой деревне Бедрихойцы около Сторкова. С 1617 года служил в деревне Сербски-Букойц. В 1633—1634 годах — настоятель в Любине.

Сочинения 
 Gutachten über sorbische Dialekte im Auftrag des Kurfürsten von Brandenburg an die Universität Viadrina, 1595
  Leichpredigt/ Bey dem Christlichen Leichbegängnüß/ der Edlen und Vieltugendsamen Frawen Christina/ Geborne von Bugksdorff/ Des Edlen und Ehrenvesten ANTHONII von Langen/ des Jüngern Ehelichen Haußfrawen/ welche den 10. Julij eine todte Geburt zur Welt gebracht/ und den 14. Julij auch selbst seliglichen des Morgens früe umb 3. Uhr entschlaffen/ Unnd hernach den 16. Julij zu Friedersdorff in der Kirchen begraben/ im Jahr 1599. nach Christi Geburt/ Gethan durch Andream Thareum Muscoviensem Pfarherrn zu Friedersdorff. Voltz, Franckfurt an der Oder 1601 (Источник)
 Eine erbermliche Klage der lieben Fraw Gerste, vnd ihres Brudern Herrn Flachs, die sie gehalten haben, auf einem Stück Acker für Friederstdorff im Amte Storkow gelegen, wie offt und vielmehr sie beyde durch Menschen Hende gezogen und sehr vbel tractirt werden, ehe sie von ihnen können gebraucht werden. 1609 (original njeje zdźeržany; tež w: Caspar Dornau: Amphitheatrum Sapientiae Socraticae Joco-Seriae. Aubrii & Schleichius, Hanoviae 1619, str. 222—232; Andreas Tharaeus (awtor), Johannes Bolte (wud.): Klage der Gerste und des Flachses. W: Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins. Zwjazk 33, 1897, str. 35-68)
 ENCHIRIDION Vandalicum. Das ist/ Der kleine Catechismus Lutheri/ Dabey etliche schöne nothwendige Gebet und Psalmen/ Vermanung und Erinnerung für der Trawe und Tauffe/ Auch wie man die Krancken trösten soll/ Einseltigen Christen und sonderlich der Jugendt in den Wendischen Dörffern hochnötig zu wissen/ für die Wendischen Cüster/ damit sie zu gelegener zeit/ solches der Jugendt fürlesen mögen. Alles aus dem Deutschen in Wendische Sprache gebracht/ sampt fürhergehenden kurzen Unterricht/ Wie man recht Wendisch schreiben/ lesen und außsprechen soll/ Durch Andream Tharaeum Muscoviensem Pfarrherrn zu Friedersdorff. Voltz, Franckfurt an der Oder 1610 (mały katechizm Martina Luthera, psalmy a modlitwy w delnjoserbskej rěči; posledni zdźeržany eksemplar je so w Druhej swětowej wójnje zničił; Источник, Hermann Lotz; Andreas Tharaeus (awtor), Hinc Šewc (wud.): Enchiridion Vandalicum. Ein niedersorbisches Sprachdenkmal aus dem Jahre 1610. Domowina-Verlag, Bautzen 1990, ISBN 3-7420-0500-6)
 MILES CHRISTIANUS ARMATUS Et CORONATUS. Das ist/ Christlicher gewapneter und gekrönter Ritter. Bey Christlichem Leichbegängnis/ Der … Frawen Evae/ gebornen Freyen von Schönburg/ des … Herrn Alberti Schencken/ Herrn von Landsberg … nachgelassenen Witwen/ welche den 8. Tag Septembris des 1617. Jahres … eingeschlaffen/ und hernach den 22. Octobris … zum Leitten … ist beygesetzt worden/ aus der 2. Tim. 4. erkleret und abgehandelt / Durch Andream Tharaeum Muscoviensem, Pfarrern zu Bucholtz. Ball, Wittenberg 1618 (Источник)
 Weiber Spiegel. Das ist/ Eine lustige Comoedia von 7. Personen/ den Ehelichen Haußstand betrefende. Fritzsche, Erffurt 1628

Литература 
 Frido Mětšk: Der Kurmärkisch-Wendische Distrikt. Ein Beitrag zur Geschichte der Territorien Bärwalde, Beeskow, Storkow, Teupitz und Zossen mit besonderer Berücksichtigung des 16. bis 18. Jahrhunderts. VEB Domowina-Verlag, Bautzen 1965, wosebje str. 84-94
 Tara, Handroš. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 562
 Jürgen Israel, Peter Walther (wud.): Musen und Grazien in der Mark. 750 Jahre Literatur in Brandenburg. Zwjazk 2: Ein historisches Schriftstellerlexikon. Lukas Verlag, Berlin 2002, ISBN 3-931836-69-X, str. 105, 111, 168, 170sl.
 Dietmar Peil, Reimund B. Sdzuj: Tharaeus, Andreas. W: Wilhelm Kühlmann (wud.), Walther Killy: Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. 2. nakład, zwjazk 11: Si-Vi. Walter de Gruyter, Berlin 2011, ISBN 978-3-11-022041-4, str. 467
 Doris Teichmann: Neue Erkenntnisse über Andreas Tharaeus Muscoviensis. W: Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Kultur und Geschichte. Zwjazk 60, zešiwk 1, 2013, Domowina-Verlag, Bautzen 2013, str. 74-105 ( источник)

Ссылки 
 Doris Teichmann, Tharäus, Andreas

Нижнелужицкие писатели